Ballast peut faire référence à :

Techniques 
 Ballast, le lit de cailloux qui supporte une voie de chemin de fer.
 Ballast, un réservoir sur les bateaux et sous-marins permettant de changer l'immersion ou l'équilibre.
 Ballastage, l'action de remplir les ballasts.
 Ballast, un composant électrique stabilisant le courant dans les lampes.
 Colonnes ballastées, technique de renforcement de sol.

Sport 
 Poumon-ballast, une technique de plongée sous-marine.

Toponymie 
 Ballast (Pays-Bas), un hameau de la commune néerlandaise de Coevorden, dans le Drenthe.
 Ballast Key, île en Floride

Revue 
 Ballast, une revue politique papier et numérique francophone créée en 2014.

Œuvre 
 Ballast, un film américain réalisé par Lance Hammer en 2008.
 Ballast, un film néerlandais réalisé par Mirjam de With en 2012.